Стефан Едберг був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі  Піта Сампраса з рахунком 3–6, 6–4, 7–6(7–5), 6–2. Півфінал між Едбергом і Майклом Чангом, у якому Едберг переміг у п'яти сетах, тривав 5 годин і 26 хвилин, найдовший на той момент матч у Відкриту еру. То був останній турнір Великого шолома для Джона Макінроя і Джиммі Коннорса.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1992 US Open Men's Singles draw

1992 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу